norm (standaard), een formele specificatie, ook standaard genoemd
 een norm in de wiskunde
 Norm (vector): een eigenschap die overeenkomst vertoont met het begrip lengte 
 Norm (galoistheorie)
 norm (psychodiagnostiek)
 norm (sociale wetenschappen), een sociale norm
 normen en waarden, een levensbeschouwelijke norm.
 Een richtsnoer